Biathlonowy bieg indywidualny mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992 na dystansie 20 km odbył się 20 lutego. Była to trzecia i ostatnia męska konkurencja biathlonowa podczas tych igrzysk. Zawody odbyły się na trasach w Les Saisies, niedaleko Albertville. Do biegu zostało zgłoszonych 94 zawodników, wszyscy przystąpili do rywalizacji. 

Tytułu mistrza olimpijskiego nie obronił Niemiec Frank-Peter Roetsch, który tym razem zajął 53. miejsce. Nowym mistrzem olimpijskim został Jewgienij Ried´kin ze wspólnej reprezentacji, srebrny medal wywalczył Niemiec, Mark Kirchner, a trzecie miejsce zajął Mikael Löfgren ze Szwecji.

Medaliści poprzednich igrzysk

Wyniki

Bibliografia 
  
 todor66.com: Biathlon Men 20km XVI Winter Olympic Games 1992 Albertville (FRA) - Thursday 20.02 

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992